Законом Республики Арцах определены следующие официальные праздники и памятные даты:

См. также 
 Праздники Армении

Примечания

Ссылки 
Праздники и памятные даты НКР 

Культура Нагорно-Карабахской Республики
Нагорно-Каабахская
НКР